El Dr. Heinz Doofenshmirtz es un villano de la serie de Disney Channel Phineas y Ferb. Gracias a sus inventos es el responsable de que desaparezcan muchas de las creaciones de Phineas y Ferb. Tiene atributos de tolerancia a la frustración y la perseverancia. Realiza planes malvados para dominar la ciudad de Danville, todos sin éxito gracias a la intervención del agente secreto Perry el Ornitorrinco, su principal enemigo.

Doofenshmirtz no es un personaje malvado motivado por la ira, la búsqueda del poder o la ambición, su rechazo hacia la sociedad y el origen de su maldad siendo producto de una infancia y juventud traumática que pretende resolver y superar con sus acciones.

Antecedentes 

El Dr. Heinz Doofenshmirtz es un científico loco y el dueño de Doofenshmirtz Evil Incorporated (Pérfido Doofenshmirtz S.L. en España; Doofenshmirtz Malvados y Asociados en Hispanoamérica). Su guarida parece ser una importante corporación; aunque su casa es únicamente el ático, como se demostró en “Un crucero romántico”, ya que se la vendieron muy barata, porque el edificio está cerca del faro y se oyen las sirenas de los barcos. La empresa destaca por tener su propio jingle distintivo, el cual aparece en cualquier lugar donde él esté: sosteniendo un cubo (Doofenshmirtz va con un cubo), vendiendo salchichas (en este trabajo el jingle es una voz más grave y no muy convencida), en una isla escondida, y así con cada cosa en la que Doofenshmirtz esté trabajando o viviendo. A pesar de ser un multimillonario (puede costearse sus inventos sin ningún problema, o lo aparenta, ya que muchas cosas que compra las deja a cuenta de su exesposa), es poco conocido en el Área Limítrofe, tal vez porque no se quedó en su propio país.
Trata de causar estragos en toda el área Limítrofe (para esta serie, es el conjunto de condados o zonas aledañas a la ciudad de Danville; incluyendo a esta) y todos sus planes tienden a ser frustrados por Perry el Ornitorrinco.

El Dr. Doofenshmirtz parece disfrutar de números musicales tales, como sobre impresionar a su profesor la Dra. Gevarlik o sobre que aborrece a su hermano Roger. En internet se le conoce como Strudeldulce4427 (en el episodio "Quita a Pie Grande de mi vista").
El Dr. Doofenshmirtz tuvo una infancia muy triste: Cuando nació, sus padres no se presentaron. Tiempo después, su padre lo obligó a ser el gnomo del jardín cuando el verdadero gnomo fue embargado. Su único amigo era un globo llamado Ballooni (Globito en América Latina), el cual nunca lo volvió a ver, después de que salió flotando (Ahora Balloni está con Mitch). En el episodio "Rodeo de robots", durante una reunión de L.O.V.E M.U.F.F.I.N (A.M.O.R.C.I.T.O.S en España y M.E.R.M.E.L.A.D.A en Latinoamérica) le dieron de premio un globo rojo, al cual llamó Globito mío, pero lo terminan embistiendo la estampida de toros mecánicos. Una ocasión fue usado como pelota en un juego de tiro al blanco en una feria. También se unió a un curso de creación de pretzels pero jamás pudo hacer uno, luego en séptimo año intentó ser mago pero no podía hacer ningún truco, ya que siempre le salía una mofeta para cada truco que hacía.

También su padre lo sustituyó por un perro llamado Hijo Único (episodio "¿Sabes jugar?") mientras que su hermano Roger era el favorito de su madre. Cuando su madre esperaba a un bebé pensando que era mujer, hizo muchos vestidos pero salió hombre, por lo que a Heinz le tocó usar por un año todos los vestidos una y otra vez, haciendo que Heinz se sintiera aún más deprimido; su madre nunca lo dejaba nadar en las piscinas públicas debido a que nunca saltó del trampolín (esto se revela en el episodio "Doble personalidad").

También reveló que cuando era niño creó un "Inator", no sabe por qué lo llamó así, pero fue derrotado por un volcán de bicarbonato en la feria científica. Para su quinto cumpleaños los únicos que fueron a visitarlo eran algunos animales mecánicos de feria, como El Conde Volken, Betty la Jabalí, El ratón Nell, y las liendres amaestradas Olga y Chicago Joe.

También se sabe que su madre organiza cada año la reunión de los Doofenshmirtz, las cuales detesta, ya que su hermano Roger siempre gana con su equipo en deportes ya que él no es hábil con sus pies aunque sí con sus manos.

En Gimmelshtomp tenían un ritual muy importante, que consistía en saltar desde la plataforma de una piscina (episodio "Doble personalidad"). Heinz tuvo que saltar desde ella, pero no pudo puesto que toda la gente se burlaba de él y lo llamaban cobarde.

El Dr. Doofenshmirtz tiene una hija de 16 años llamada Vanessa, que tuvo con su exmujer Charlene, que quiere demostrarle a su madre que Heinz es malvado pero siempre llega tarde (algo parecido con Candace y su madre).

En el episodio "¿Que es lo que sabe hacer?" se muestra que cuando era adolescente salió una vez con Linda Flynn.

Un chiste recurrente en la serie es que cuando aparece frente a cualquier otro personaje creen que es un farmacéutico debido a su bata blanca.

Al parecer se divorció de Charlene cuando Vanessa tenía 12 años, mencionando en la película Phineas y Ferb: A través de la segunda dimensión que se mudó a su edificio hace 4 años.

Relaciones 

 Perry el Ornitorrinco:

Su archi-enemigo. Tiene la costumbre de siempre contar sus planes a Perry. Igualmente no puede reconocer a Perry a menos que lleve puesto su sombrero de agente secreto. Aunque siempre dice que lo odia, en realidad ambos se tienen bastante aprecio, e incluso Doof empieza a considerar a Perry de la familia. Perry suele ayudarle con muchas de sus problemas personales en algunos episodios.

 Vanessa Doofenshmirtz:

Su sarcástica hija adolescente de 16 años que pasa cada fin de semana con él. Ella no parece apreciar su trabajo, demostrado por sus renuncias a ayudarle con sus planes. Comienza a apreciarlo más en el episodio donde le da una muñeca que quería cuando tenía 7 años. Vanessa sabe que su padre es algo raro y le molesta que sea malvado, pero a fin de cuentas comprende que su padre la quiere mucho y siempre se preocupa por ella, aunque a veces la avergüence. Siempre que puede le demuestra cariño y es comprensivo con ella.

 Charlene Doofenshmirtz:
Exesposa, la cual no sabe que Heinz es malvado, es además quien paga la pensión de éste (que empieza a considerar excesiva), como lo explica al final del capítulo "Yo grito, tú gritas".

 Roger Doofenshmirtz:
El único hermano y el menor de los dos, al que odia incluso más que a Perry, debido a los triunfos que ha tenido, como haber sido nombrado el hombre más apuesto de Danville e incluso haber sido electo alcalde de la misma ciudad.

 Norm:
Es un robot creado por él mismo que le ayuda a llevar a cabo sus planes en algunas ocasiones. Una vez se lo prestó a Perry el Ornitorrinco para recuperar un CD. En el episodio Un chico de verdad hace saber que considera a Doofenshmirtz como su padre.

 Sr. y Sra. Doofenshmirtz:
Son los padres de Heinz, aparecen en el episodio "Terror y gnomos en una fiesta en la playa" cuando Heinz cuenta que sus padres lo pusieron como gnomo de jardín cuando era niño. Sus padres no asistieron a su nacimiento, lo obligaron a trabajar de gnomo y a usar ropa de niña.

 Linda Flynn:

Fue novia de Heinz, aparece en el episodio "Qué es lo que hace", cuando Heinz era adolescente salía con Linda Flynn (la madre de Phineas y Candace). Mientras Heinz y Linda tenían una cita en el autocine, le dijo que sería estrella pop.

 Vinnie Dakota (de la serie ):

En el final de la 1ª temporada de La ley de Milo Murphy, Dakota, junto con Milo, Cavendish y Orton Mahlson van a buscar a un tal "Profesor Tiempo", un hombre que inventó el viaje en el tiempo, y pedirle que los ayude a viajar de regreso a 1965 para evitar que todo esto ocurra, el cual resulta ser Doofemshmirtz, quien termina uniéndose a ellos para ayudarles. Durante la segunda mitad de la segunda temporada, Heinz y Dakota se vuelven buenos amigos, y hacen varias actividades juntos, además de intentar averiguar juntos la desaparición de Cavendish.

 Milo Murphy

Después de que su torre se destruyera en El efecto Phineas y Ferb, se mudó a su casa.

 Diogee

Diogee es la mascota de los Murphy. Diogee entró por error en la sala del agente D, que tenía que sustituir al agente P. Doofenshmirtz lo llamó "Miguel Comehueso". Doofenshmirtz piensa que "Miguel Comehueso" y Diogee son dos perros distintos. Doofenshmirtz duerme en el sofá en el que solía dormir Diogee.

Infancia 

Su infancia fue muy difícil, ya que sus padres preferían a su hermano menor Roger, ellos creerían que Roger (su hermano menor) sería mujer, entonces le hicieron vestidos (una talla más pequeña que él) que usó toda su infancia para ir a la escuela. A pesar de las burlas de sus amigos lo soportó. Además, como su familia no tenía dinero lo obligaban a disfrazarse de gnomo, fue así que estaba acompañado de la Luna, su vecino Phill y su globo llamado Ballooni ("Globito" en la versión latinoamericana), el cual un día se le voló y no lo pudo atrapar ya que no podía moverse.
Sus padres no se presentaron a su nacimiento, fue criado por ocelotes, pero Doofenshmirtz aunque ignorado, le daba regalos a su madre (como un oso de peluche que sacó de una máquina tragamonedas), y ella se los regalaba a Roger.
En su juventud terminó sus estudios de óptica y optometria de ahí su indumentaria compuesta por una bata.

Personalidad 

Excéntrico, dramático y torpe (fue derrotado por Planty el Macetocico, cuando él mismo la colgó del techo). El Dr. Doofenshmirtz generalmente siempre actúa más al azar. Cuando lleva a cabo un plan generalmente se ríe como un maniático o comienza a hacer monólogos exageradamente largos sobre su plan un poco distraído, siempre se olvida de algún detalle en sus planes. Por ejemplo, en el episodio "Candace pierde la cabeza" intentó hacer un túnel hasta China y olvidó el centro de la Tierra que está cubierto de lava hirviente o colocando un botón de autodestrucción a la vista de todos o un botón de apagado.

Doofenshmirtz a pesar de ser científico es muy inculto, lo que da un peculiar sentido del humor, y tiende a decir palabras sin saber su significado (Candace pierde la cabeza: "¡Como dicen en China: Arrivederci!", sabiendo que es una palabra italiana). Tampoco sabía que la Luz de la luna era un reflejo de del Sol, hasta que comprobó unos planos para entender su error de cálculo.

Aunque es un poco distraído y algo tonto, Doofenshmirtz tiene un lado oscuro, siniestro e incluso sádico. Un científico loco en el fondo algunos de sus planes son realmente malos y disfruta viendo a la gente sufrir (episodio "La máquina de helados"). Todas sus revistas son robadas de su vecino y siempre que el Agente P no aparece dice: ojalá le haya ocurrido algo realmente malo ("Ave, Doofania"). Odia muchas cosas y no le preocupa el daño que causa la eliminación de estos. Se ha comprobado que sin la intervención de Perry el Ornitorrinco, podría llegar a conquistar el Área Limítrofe.

Curiosamente Doofenshmirtz es un gran fan de la música, al parecer es un fan de Love Händel pues después de explotar en un cohete y caer en el lugar empezó a bailar al ritmo de la canción La música nos hace mejores (episodio "Tenemos que reunir la banda"), así como del grupo "Las Bettys" e incluso de "Los Baljeatles".
Aunque no tiene muy buen talento para cantar disfruta cantando sobre lo que siente cómo en el episodio "La máquina del tiempo" cuando se enfureció con Peter el Panda cuando él cantó sobre su enemigo y Peter no lo escuchó.

Aspecto físico 

Doofenshmirtz se auto-describe como feo (episodio "El mejor día para hacer el vago"), mide 1.88 metros pero se encorva, lo explica en el capítulo "La casa del ornitorrinco". Tiene una nariz algo torcida y puntiaguda, también tiene una joroba, dientes de caballo y un poco amarillos, cabello castaño, es delgado y tiene los pies algo torcidos y no siempre camina erguido.
Su vestuario habitual es una camisa cuello de tortuga color negra, bata de laboratorio, pantalones verdes grisáceo y zapatos negros ("atuendo de farmacéutico retro").

En el capítulo "El mejor día para hacer el vago", Doofenshmirtz inventa el "Afeaneitor", para hacer que todas las personas sean feas, cuando empieza a pelear con Perry, por accidente se dispara a sí mismo, pero es tan feo que queda igual que antes.

Inventos Innadores 

La mayoría de sus experimentos son esencialmente muy triviales, ya que la mayoría de las veces son para hacer cosas que no tiene sentido o que le afectan de algún modo y siempre termina llamándolos  "ineitors" (inator en Latinoamérica). Sus inventos tienen un botón de autodestrucción que termina por ser su ruina. A continuación, una lista de algunos de los inventos que ha hecho con propósitos personales malignos:

 El invento que ha salido en más ocasiones es un Reductor que usa para encoger las cosas. Sin embargo cuando fracasó su plan lo convirtió en maceta y lo dejó encendido por un descuido.
 En una ocasión, inventó una máquina para afear a la gente, ya que él cree que no es culpa de sus padres de ser feo; sino del resto de gente por ser más atractivos.
 Hizo una máquina para destruir los trajes de los anunciantes de sándwiches,  ya que le molestan.
 Ideó un plan para trasladar el Big Ben enfrente de su apartamento, ya que le era muy difícil leer la hora en los relojes pequeños.
 Construyó una máquina para transformar el metal en brócoli, para que su dieta no fuera afectada por comer pastelitos (del Club de Acampada) y comer brócoli.
 Ideó una forma de hacer que las palomas defecaran sobre su hermano Roger, pero al final defecaron sobre él.
 Creó un rayo que serviría para destruir un anuncio espectacular frente a su casa, ya que tapaba su vista de las desgracias de la gente; sin embargo, terminó construyendo una inofensiva máquina de helados. También la utilizaría para destruir lo que odiaba como lo hermoso y los locutores matutinos.
 También hizo una máquina fotocopiadora que hace clones de él para no tener que hacer cosas como hacer filas.
 Creó unos pingüinos gigantes que congelarían la ciudad, para que él pudiera vender su chocolate orgánico adictivo.
 Igual invento un rayo que convierte todo en pan integral.
 Creó La Esfera Reductora, para desaparecer todo lo que odia como los instrumentos musicales, los pelícanos y las señales de tránsito.
 Creó el "OTRADIMENSIONEITOR" (Otrodimensioninador en América Latina) en la película para viajar a otras dimensiones.
 Creó una estación espacial para disparar un rayo a su edificio para inclinarlo como la Torre inclinada de Pisa y convertirla en una atracción turística para después inclinar todos los edificios del mundo y enderezar su edificio de nuevo para que siga siendo una atracción turística.
 Construyó un autobús en forma de insecto con un rayo que convertía todo en insecto todo lo que le molestaba.
 Construyó un "mancha-inator" para dañar una obra de arte de su hermano en venganza por haber destruido una obra suya años atrás, pero la obra de arte en realidad era la de Heinz restaurada por Roger, y al final Heinz acabó destruyéndola con el inator.

Referencias 

Personajes de Phineas y Ferb
Villanos Disney
Alemanes ficticios
Científicos locos ficticios
Héroes de ficción
he:ד"ר היינץ דופנשמירץ